La città eterna (The Eternal City) – romanzo di Hall Caine del 1901
 The Eternal City – film del 1915 diretto da Hugh Ford e Edwin S. Porter
 The Eternal City – film del 1923 diretto da George Fitzmaurice
 The Eternal City – film del 2008 diretto da Jason Goodman e Arianna De Giorgi